Улица Вороши́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ворошилова — улица в Воронеже.
 Улица Ворошилова — улица в Ижевске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Ворошилова — улица в Липецке.
 Улица Ворошилова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Ворошилова — улица в Серпухове.
 Улица Ворошилова — улица в Георгиевке (ЛНР).
 Улица Ворошилова — улица в Керчи.
 Улица Ворошилова — улица в Магнитогорске.
 Улица Ворошилова — улица в Хабаровске.
 Улица Ворошилова — прежнее (с 1933 по 1961 годы) название улицы 22-го Партсъезда в Екатеринбурге.
 Улица Ворошилова — прежнее (до 1954 года) название улицы Ватутина в Екатеринбурге.
 Улица Ворошилова — прежнее название Салютовской улицы в Ижевске.
 Улица Ворошилова — прежнее (до 1957 года) название улицы Машиностроителей в Йошкар-Оле.
 Улица Ворошилова — прежнее (1939—1957 и 1970—1993) название Гимназической улицы в Краснодаре.
 Улица Ворошилова — прежнее (1939—1957) название улицы Дубровинского в Курске.
 Улица Ворошилова — прежнее (до 1957 года) название Депутатской улицы в Липецке.
 Улица Ворошилова — прежнее (до 1980 года) название Санаторной улицы в Липецке.
 Улица Ворошилова — прежнее название улицы Калмыкова в Нальчике.

Украина 
 Улица Ворошилова — прежнее название Строительной улицы в Мелитополе.
 Улица Ворошилова — прежнее (с 1923 по 2015) название улицы Коновальца в Днепропетровске.
 Улица Ворошилова — прежнее название улицы Соборной в селе Новые Петровцы Киевской обл.
 Улица Ворошилова — прежнее название улицы Зализняка в Николаеве.
 Улица Ворошилова — прежнее название улицы Черниговской в Александровке Черниговской обл.
 Улица Ворошилова — прежнее название улицы Мазепы в Василькове.

См. также 
 Проезд Ворошилова
 Ворошиловский проспект

Улицы, названные в честь Климента Ворошилова
Списки объектов, названных в честь людей